Getting to Know You (ER), een aflevering van ER
Getting to Know You (1999), een film uit 1999 met onder andere Sonja Sohn
Getting to Know You (2005), een film uit 2005